De Welshe voetbalclub The New Saints FC speelt sinds 1996 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen. De Saints spelen hun Europese thuiswedstrijden in het Parkstadium van het Engelse Oswestry.

Uitslagen vanuit gezichtspunt The New Saints FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 24.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Wales
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

The New Saints FC
The New Saints FC